Motyčka se na české a slovenské příjmení odvozené od slova motyka. V České republice je nejvíce převládající ve městech Praha, Žamberk a Veselí nad Moravou. Na Slovensku je méně časté, nejvíce se vyskytuje v Bratislavě. Podobné příjmení je Motyka.

Známí nositelé 
 Dušan Motyčka – český malíř a karikaturista
 Jaroslav Motyčka (1886–1960) – československý politik
 Ludvík Motyčka (1932–???) – český ministr stavebnictví, politik
 Martin Motyčka (* 1978) – český spisovatel, historik a teoretik umění
 Martin Motyčka (fotbalista) (* 1985) – český fotbalista
 Otakar Motyčka (1899–1971) – český herec a operetní zpěvák
 Zdenka Wiedermannová-Motyčková (1868–1915) – česká bojovnice za ženská práva a pedagožka

Reference 

Slovenská příjmení
Česká příjmení